José María Mellado puede hacer referencia a las siguientes personas:

 José María Mellado Martínez, fotógrafo español
José María Mellado Resina, futbolista español